Ianira (en grec antic Ἰάνειρά) és, a la mitologia grega el nom de dos personatges femenins:
 Una oceànide, una nimfa, filla d'Oceà i de Tetis, que Hesíode cita a la seva llista d'oceànides. Segons lHimne homèric, era una de les "filles de l'Oceà profund" que recollia flors amb Persèfone quan va ser segrestada per Hades.
Ianira, era també una de les 50 nereides, filles de Nereu i de Doris. Nereu era un déu del mar i Doris era filla d'Oceà, i per això les nereides són considerades nimfes del mar. Ella i les seves altres germanes es van aparèixer a Tetis quan es lamentava pel dolor d'Aquil·les després de la mort del seu amic Pàtrocle.

Un escoli a una de les Odes Olímpiques de Píndar diu que Ianira era el nom de l'esposa de Capaneu, un dels mítics set Cabdills.

Referències 

Oceànides
Nereides